Lakatos Éva (1905–1993) az Országos Filharmónia igazgatója, az illegális, majd a legális kommunista párt munkatársa
 Lakatos Éva (1931–2014) könyvtáros, bibliográfus, sajtótörténész
 Eva Lakatos  szociológus, Lakatos Imre filozófus lánya